Municipio de Windsor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Windsor (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bertie.
 Municipio de Windsor (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Windsor (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Windsor (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Windsor (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Windsor (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton.
 Municipio de Windsor (condado de Traverse, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Traverse.
 Municipio de Windsor (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Windsor (condado de Jefferson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Windsor (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.
 Municipio de Windsor (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Windsor (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Windsor (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Windsor (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.